R è la sedicesima lettera dell'alfabeto italiano

Chimica 
 R denota la costante molare dei gas
 R in chimica organica, è il simbolo della catena degli idrocarburi
 R viene spesso impiegato nelle formule per indicare un generico gruppo alchilico
Nella codifica degli amminoacidi ordinari, R è l'abbreviazione dell'arginina

Fisica 
 R è il simbolo della resistenza elettrica
 R è il simbolo del röntgen, un'unità di dosaggio dei raggi X o della radiazione gamma
 R è il simbolo della costante universale dei gas
 R∞ è il simbolo della costante di Rydberg

Geometria 
 Con r è spesso indicato il raggio di una circonferenza
 r, in geometria analitica e in geometria euclidea, indica una generica retta

Radiocomunicazioni 
 R è uno dei prefissi ITU allocati alla Russia
 R [per Radio] livello di intelligibilità (da 0 a 5) della voce in una trasmissione radioamatoriale e tra CB.

Statistica 
 Talvolta si usa indicare con r il coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson.
 Il simbolo R2 indica di solito il coefficiente di determinazione usato come misura della bontà di adattamento nei problemi di regressione lineare semplice e che è il quadrato del coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson. 
 Si indica con R il rapporto di concentrazione del Gini.

Musica 
 R – album di remix di Pole del 2001
 R – singolo di Rosé del 2021
 R. – album di R. Kelly del 1998

Altro 
 Negli scacchi, R è il simbolo di notazione del Re.
 Nel collezionismo, nelle valutazioni di rarità la sigla R indica che un oggetto è considerato raro.
 La R racchiusa in un cerchio, ®, indica il marchio registrato
  indica l'insieme dei numeri reali
 R – linguaggio e un ambiente software open source specifico per l'analisi statistica dei dati e per la produzione di grafici
 R – simbolo con cui si indica, nella descrizione morfologica dell'ala degli insetti, la radio.

Pagine correlate
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per R.
 Erre

Altri progetti